

События 
 Арнедо. Лубб I ибн Муса, глава семьи Бану Каси, поднимает восстание против эмира. Его братья объединяются с ним и с помощью Наварры занимают всю Верхнюю Границу за исключением Барбитании. Восставшие захватывают Сарагосу, Туделу, Монсон и Уэску.
 Христианская колонизация Саагуна.
 Расширение собора в Сантьяго-де-Компостела.
 Основан город Ужгород.
 Харальд Прекрасноволосый одержал победу в сражении при Гафрсфйорде и стал королём Норвегии.

Родились 
 Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Тюрки.
 Кандиано, Пьетро II, дож Венеции.

Скончались 
 Адриан II (папа римский)

См. также